

Patronymie 
 Daniel Schechter (1962- ) est psychiatre et psychanalyste d'origine américaine.
 Danny Schechter est un réalisateur, producteur et scénariste américain. 
 Solomon Schechter (1847-1915) est un rabbin, éducateur et académicien anglais.

Autre graphie 
 Shechter : Hofesh Shechter
 Shachter, Schachter, Schächter

Origine 
 Shehita, abattage rituel par jugulation, par un schochet (slaughter)